Емилијано Запата има више значења:

 Емилијано Запата
 Емилијано Запата (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Емилијано Запата (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Емилијано Запата (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Емилијано Запата (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Емилијано Запата, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Емилијано Запата, Лоте 8 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Емилијано Запата (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Емилијано Запата (Тенабо), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Емилијано Запата (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Емилијано Запата (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Емилијано Запата (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Емилијано Запата (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Емилијано Запата, Санта Елена (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Емилијано Запата, Албија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Емилијано Запата, Лас Хаулас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Емилијано Запата (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Емилијано Запата (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Емилијано Запата, Пуерто Артуро (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата, Сан Хоакин (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Чалчивитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата, Лас Вариљас (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата, Лос Кокос (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата, Сан Херонимо (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата, Ла Пресиоса (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата, Агва Фрија (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата, Лас Флорес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата, Сан Игнасио (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Емилијано Запата, Лос Валијентес (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Емилијано Запата (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Емилијано Запата (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Емилијано Запата, Ортега (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Емилијано Запата (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Емилијано Запата (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Емилијано Запата, Ел Дераме (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Емилијано Запата, Ел Сетента (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Емилијано Запата, Лос Коконос (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Емилијано Запата, Ла Колонија (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Емилијано Запата, Завала (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Емилијано Запата (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Емилијано Запата (Ахакуба), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Емилијано Запата (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Емилијано Запата (Емилијано Запата, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Емилијано Запата (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Емилијано Запата (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Емилијано Запата (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Емилијано Запата (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Емилијано Запата, Ел Ранчито (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Емилијано Запата (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Емилијано Запата (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Емилијано Запата (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Емилијано Запата (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Емилијано Запата, Сан Хосе Бата (Уејпостла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Емилијано Запата, Санто Доминго (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Емилијано Запата (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Емилијано Запата (Ла Паз), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Емилијано Запата (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Емилијано Запата, Пуебло Нуево (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Емилијано Запата, Ла Куахада (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Емилијано Запата (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Емилијано Запата (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Емилијано Запата (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Емилијано Запата (Емилијано Запата, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Емилијано Запата (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Емилијано Запата (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Емилијано Запата (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Емилијано Запата, Касаватес (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Емилијано Запата, Пало Мочо (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Емилијано Запата, Махадас (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Емилијано Запата (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата, Ранчо Нуево (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата, Ла Запатита (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Емилијано Запата, Колонија 21 де Мајо (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата, Парте Алта (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата, Рио Лече (Ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Санта Круз Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата, Чијапас (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Санто Томас Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Емилијано Запата, Колонија Аграриста (Азизивакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата, Чилапа (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата, Сан Исидро (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Епатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата, Колонија Сан Мигел (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Уатлатлаука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Тилапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Тлапакоја), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Венустијано Каранза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Емилијано Запата (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Емилијано Запата (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Емилијано Запата (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Емилијано Запата, Лас Кантерас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Емилијано Запата, Ла Бокиља (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Емилијано Запата (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Емилијано Запата (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Емилијано Запата (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Емилијано Запата (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Емилијано Запата, Ел Тепозан (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Емилијано Запата (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Емилијано Запата (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Емилијано Запата (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Емилијано Запата (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Емилијано Запата (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Емилијано Запата (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Емилијано Запата (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата, Сан Матео (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Емилијано Запата (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата (Емилијано Запата, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата, Сексион ел Ависперо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата, Сексион Почоте (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата, Сексион Хобал (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата, Километро 4 (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата, Чичонал де ла Бојерија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата, Лас Амариљас (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата, Амплијасион Сан Херман (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата, Ла Вига (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Емилијано Запата (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Емилијано Запата (Емилијано Запата, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Емилијано Запата (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Емилијано Запата (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Филомено Мата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата, Ла Паз Камалоте (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата, Ла Љорона (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата, Сајулита (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата, Ла Бомба (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата, Лос Микос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата, Анексо Нињос Ероес (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Емилијано Запата (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Емилијано Запата (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Емилијано Запата, Ел Тереадеро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Емилијано Запата, Ел Мајате (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Емилијано Запата, Пиједра Парада (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Емилијано Запата, Моронес (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Емилијано Запата, Сан Хосе (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Емилијано Запата, Хуанес (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Емилијано Запата, Сан Антонио дел Буро (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Емилијано Запата, Аребијатадас (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику